Acció Socialista Valenciana, partit polític valencià
 Arxiu Secret del Vaticà, arxiu  de la Ciutat del Vaticà